Бер'є Сальмінг (, 17 квітня 1951, Кіруна — 24 листопада 2022) — шведський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Швеції.

Член Зали слави хокею з 1996 року. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав на батьківщині 1967 року виступами за команду «Кіруна».

Загалом провів 1229 матчів у НХЛ, включаючи 81 гру в плей-оф Кубка Стенлі.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 27 років, захищав кольори команд «Кіруна» (Дивізіон 2), «Брюнес» (ШХЛ), «Торонто Мейпл-Ліфс» (НХЛ), «Детройт Ред-Вінгс» (НХЛ) та АІК (ШХЛ).

Виступав за збірну Швеції.

Статистика

Примітки

Посилання 

 
 
 
 

Уродженці Кіруни
Шведські хокеїсти
Гравці збірної Швеції з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1992
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Кіруни»
Хокеїсти «Брюнеса»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти АІКа
Члени зали слави хокею
Хокеїсти, дискваліфіковані за вживання допінгу